Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Jolly :

Rue Jolly à Bruxelles.

Rue Jolly à Saint-Mandé.
 Rue Jolly à Toulon.

Jolly Rue